Легковой автомобиль () — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 8 человек. Требует для управления водительское удостоверение категории «B». При большем количестве мест для пассажиров автомобиль считается автобусом (микроавтобусом). Первый автомобиль был создан в 1876 г.

Классификация легковых автомобилей 

Классификация легковых автомобилей как класса колёсных транспортных средств, так и внутри этого класса, сама по себе является достаточно условной: некоторые автомобили могут являться «переходными» между классами, а то и по всем признакам относиться к двум и более классам одновременно. К тому же сами по себе классы меняют своё определение, размер автомобилей и так далее. Лучше всего это иллюстрируется постоянным физическим ростом одной и той же модельной линии. Например, BMW 3-ей серии, дебютировавшая как весьма компактный автомобиль, к настоящему времени выросла настолько, что вызвала к жизни 1-ю серию BMW.
Кроме того, классификация автомобилей сильно зависит от особенностей законодательства страны.
Так, например, в России полная масса легкового автомобиля не может быть более 3500 кг, а в США — 8600 фунтов (3904 кг); в ФРГ легковой автомобиль с кузовом «универсал» или «хэтчбэк», при условии демонтажа задних сидений и ремней и закрашивания задних боковых стёкол может быть зарегистрирован, как грузовик; в США долгое время все автомобили- внедорожники считались «truck» (грузовик), независимо от массы и размера; таможенные правила РФ требуют, что ввозимый автомобиль с максимальным разрешённой массой до 3500 кг регистрировался, как грузовик — если масса полезного груза превышает массу пассажиров и водителя (75 кг на одно место), и легковой — если масса водителя и пассажиров превышает допустимую массу полезного груза; и т. п.
Таким образом, юридически классификация автомобилей определяется законодательством страны нахождения автомобиля, а не Производителем.

По месту производства 
В скобках указан выпуск автомобилей в 2004 году (млн. шт.):

 Легковые автомобили американского производства (18,8)
 Легковые автомобили европейского производства (20,83)
 Легковые автомобили производства России (1,1)
 Легковые автомобили производства Азии и Океании (24,1)
Легковые автомобили австралийского производства (0,39)
 Легковые автомобили производства Африки (0,42)

По размеру

По объёму двигателя 
По отраслевой нормали ОН 025270-66, издания 1966-го года, и ныне являющейся лишь исторической, и ранее применяемой в России и на Украине, легковые автомобили делятся на классы в зависимости от объёма двигателя, и класс определяет первую цифру номера модели:

По классу

По назначению 

В настоящих реалиях можно также классифицировать легковые автомобили по назначению.
 «пассажирские легковые» — предназначены для перевозки пассажиров и/или небольшого количества груза по дорогам с усовершенствованным покрытием. Повышенной проходимостью не обладают (даже при наличии полного привода!), съезд с дороги или преодоление небольшого брода может осуществляться исключительно «на страх и риск» водителя.
 Подклассом «пассажирских легковых» являются «спортивные автомобили». Эти автомобили не являются автомобилями, предназначенными для гонок, но призваны доставлять повышенное удовольствие от управления своему владельцу. Диапазон «спортивных» решений может начинаться от установки Производителем «спортивного обвеса» на рядовую модель (например, Chevrolet Lacetti WTCC, Opel Vectra OPC-line), и заканчивая выпуском высокодинамичных моделей (Honda NSX,Chevrolet Corvette, Lamborgini Murcelado…)
 «внедорожники» — этот класс автомобилей может эксплуатироваться в условиях настоящего бездорожья и конструктивно к этому приспособлен.
 популярный ныне класс «кроссоверов» (они же «паркетники», SUV) — является промежуточным между пассажирскими и внедорожниками. Такие автомобили обладают проходимостью, повышенной относительно «пассажирских легковых», но не обладают полным комплектом внедорожных качеств и не позволяют преодолевать серьёзное бездорожье.
 «коммерческие» легковые автомобили (лёгкий коммерческий автомобиль, LCV; также минивэны) часто созданы на базе «пассажирских легковых», но при этом предназначены в основном для перевозки мелких партий грузов в интересах бизнеса, и не только. Интересно, что существует тенденция «возврата» к функции пассажирского автомобиля: например, на базе популярной Opel Corsa создан грузовой фургон Opel Combo, в котором за спинками передних сидений организован объём около 3 м³ для грузов, и тут же предлагается Opel Combo Tour, где в просторном, ранее грузовом, отсеке установлены пассажирские сидения. От чисто «легкового пассажирского» прародителя такой автомобиль (как и многие конкуренты) отличается значительно более просторным салоном и высоким потолком.

Классификация прочих легковых автомобилей 
 G1 — купе
 G2 — купе премиум
 H1 — кабриолеты и родстеры
 H2 — кабриолеты и родстеры премиум
 I — универсалы повышенной проходимости
 K1 — лёгкие внедорожники
 K2 — средние внедорожники
 K3 — тяжёлые внедорожники
 K4 — пикапы
 L — минивэны
 M — малые коммерческие

Основные особенности прочих классов 

Автомобили класса «купе» (G1) занимают особую нишу как у нас, так и в Западной Европе. В отличие от классов «В», «С», «D», «E» здесь нет чёткого деления на лидеров и аутсайдеров. Класс автомобилей с кузовом купе вместимостью 4, 2+2 и тем более 2 места характеризуется понятной непрактичностью и поэтому в Европе спрос на них не превышает 1—2 % продаж. Кроме ограниченной вместимости, в российских условиях автомобили этого типа обладают рядом негативных особенностей: низкая посадка, жёсткая подвеска на сверхнизкопрофильных шинах передают на кузов и сиденье каждый стык дорожного полотна и небольшую ямку. Поэтому большинство аргументов против приобретения такого автомобиля.

Купе премиум (G2) — автомобили для тех, кто, несмотря на своё исключительное положение, предпочитает обходиться без водителя.

Класс «кабриолеты, родстеры и спайдеры» (H1, H2) — это штучный товар. По-настоящему жарких месяцев у нас немного (с мая по август—сентябрь), а наши улицы с мылом не моют, как это делают на Западе. Прокатившись в такой игрушке, можно перепачкаться так, что в следующий раз поедешь уже с поднятым верхом. Кабриолеты и родстеры премиум-класса (H2) «обитают» в основном на дорогих курортах, но иногда встречаются и у нас.

Класс Универсал — потому что по-настоящему универсален. Машина с этим кузовом может возить пассажиров, пассажиров с грузом или только груз. Грузом может быть холодильник, телевизор или шкаф, а может собака или детская коляска. Всё зависит только от того, как вы используете автомобиль. Класс универсалов повышенной проходимости (I) можно охарактеризовать так: кузов универсала, полный привод
, защитный пластиковый «обвес», увеличенный клиренс.

Класс так называемых внедорожников (класс K) очень популярен в США, но в Европе спрос на такие машины невысок — около 3 % продаж. Прочная подвеска и повышенная проходимость внедорожника — весьма ценные качества в российских дорожных условиях, особенно в зимнее время года. Кузова — 3- или 5-дверные универсалы, реже со съёмным мягким верхом, который не годится для российского климата севернее Сочи. Вместимость — от 4 до 9 мест.

Внедорожники подразделяются на размерные подгруппы, из которых можно выделить по меньшей мере три ступени: малые класс K1 (типа Suzuki Jimny или Daihatsu Terios), средние класс K2 (например, как Honda CR-V) и большие класс K3 (типа Chevrolet Tahoe или Jeep Grand Cherokee). Фактически эти машины разных классов и типов, собранные под одним названием. Кроме этого, есть деление на быстроходные модели для езды по хорошим дорогам (например, Lexus RX 300 или BMW X5) и настоящие «работяги» по любой местности (Mercedes-Benz G-Класса или Nissan Patrol GR).

Класс пикапы (класс K4) — машины с явным делением на функциональные зоны. Передняя часть у неё от легковой машины, задняя обычно выполняется в виде платформы. Кабина машины может быть выполнена с одним или двумя рядами сидений, с двумя или четырьмя дверьми. Платформа обычно имеет откидной задний борт. Выполняется гораздо прочнее остальных машин в модельной гамме в связи с эксплуатацией в тяжёлых условиях.

Расцвет класса пикапов необходимо связать с американским стилем жизни и большим количеством людей, проживающих в собственных домах, в котором даже грузовая машина может стать главной звездой выставки. Там, за океаном, появляются пикапы с двигателем от Dodge Viper или на 26-дюймовых колёсах. Наиболее ярким представителем «американской мечты о пикапе» является серийно выпускавшийся Chevrolet SSR — Luxury Pickup. Во всем остальном мире пикап — это неприхотливая машинка для тяжёлой каждодневной работы.

Класс минивэнов (L) довольно обширен в США и пользуется растущей популярностью в Европе. Однако в России таких машин пока мало. Предназначены в основном для больших семей, а также могут использоваться для путешествий, в качестве офисных развозных машин и др. Вместимость этих моделей в трёхрядном исполнении — от 6 до 8 мест, а минивэнов — до 9 мест, включая водителя. В случае демонтажа задних сидений могут использоваться для грузопассажирских перевозок. По своим ходовым и скоростным качествам близки к обычным легковым универсалам. Минивэны, как правило, унифицированные по кузову и шасси с грузопассажирскими лёгкими грузовиками, отличаются большей вместимостью, имеют сдвижные двери и внушительную высоту.

Малые коммерческие автомобили класса M или «Каблук». На некоторых автомобилях этого класса можно только ящики возить, а другие вполне подойдут на роль семейного автомобиля на все случаи жизни.

См. также 
 Компоновка легкового автомобиля
 Персональный автоматический транспорт
 Грузовой автомобиль
 Автобус

Примечания

Ссылки 
 Статья «Уменьшение массы автомобиля»

Классификация автомобилей